Niemcy:
 Norden – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Aurich

USA:
 Norden (ang. Norden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
 Norden (ang. Norden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Norden (ang. Norden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Norden (ang. Norden Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
W Wielkiej Brytanii:
 Norden – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)